Bupleurum divaricatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Franz Stephani och Carl Friedrich von Ledebour. Bupleurum divaricatum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
divaricatum